Oekraïens voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Oekraïens voetbalelftal onder 19 (vrouwen)